La famille Hymenophyllaceae, unique famille de l'ordre (biologie) des Hymenophyllales, regroupe de nombreux genres et espèces de fougères souvent épiphytes et de très petites tailles.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Hymenophyllum, dérivé du grec υμένας / ymenas, « membrane ; peau », et φύλλων / fyllon), feuille, en référence à la fine texture des feuilles de la plupart des espèces de ce genre.

Description 
Les fougères de la famille des Hymenophyllacées sont des plantes, souvent à rhizome rampant minuscule, et portant des feuilles de trois à quelques dizaines de cm.

Les racines sont absentes chez certaines espèces et sont remplacées par des radicelles le long du rhizome et du pétiole des feuilles.

Les feuilles, qui aident à la reconnaissance des genres, sont presque toujours constituées d'une seule épaisseur de cellules, sauf à proximité des nervures. Certaines espèces n'ont pas de nervures latérales.
Les feuilles sont généralement poilues, lobées, pennées et dichotomes mais certaines espèces ont feuilles entières tandis que chez d'autres, les feuilles sont divisées en lobes filiformes presque réduits à une nervure. Enfin, certaines espèces possèdent de fausses nervures.

Les sporanges, cupuliformes, sont groupés en sores, sur le bord des feuilles, entourés d'indusies tubulaires ou campanulées ou à deux lèvres.

Le prothalle est lobé, souvent filiforme. Les archégones sont toujours enveloppés.

Liste des genres 

La liste des genres de cette famille est particulièrement variable selon les index et les auteurs : de seulement 3 pour l'index ITIS (Integrated taxonomic information system), 6 pour Conrad Vernon Morton (cf. article en référence), 9 pour l'index NCBI (National Center for Biotechnology Information - États-Unis) ou selon l'introduction à la classification des plantes du jardin botanique du Missouri (Hymenophyllaceae : 9 genres/600 espèces) à plus de 60 références pour l'index IPNI (International plant names index) et pour celui de l'index de recherche du jardin botanique du Missouri (Tropicos) mais ces index présentent aussi les synonymies.

Traditionnellement, cette famille est divisée en deux groupes principaux : les Hymenophylloïdes (genre type Hymenophyllum), avec une indusie à deux lèvres, et les Trichomanoïdes (genre type Trichomanes), avec une indusie tubulaire. Ce dernier groupe est morphologiquement plus diversifié et est maintenant subdivisé en plusieurs genres distincts.

La liste ci-dessous est celle issue de l'index GRIN (Site français de GRIN - Germplasm Resources Information Network), complétée des informations issues de l'IPNI et Tropicos (les discordances sont signalées) ; les genres et sous-genres reconnus pas le document le plus récent sont mis en gras :
 Abrodictyum C.Presl - 1843
 Abrodictyum subgen. Abrodictyum Ebihara & K.Iwats – 2006
 Abrodictyum subgen. Pachychaetum Ebihara & K.Iwats – 2006
 Achomanes Neck. - 1790 : voir Didymoglossum subgen. Didymoglossum (il ne comprend qu'une seule espèce  : Achomanes membranaceum (L.) Green, actuellement Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi)
 Amphipterum C.Presl - 1849 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum ; synonyme : Hymenophyllum subgen. Amphipterum (C.Presl) Copel.
 Apteropteris (Copel.) Copel. - 1938 : voir Hymenophyllum subgen. Sphaerocionium (C.Presl) Copel.
 Buesia (C.V.Morton) Copel. - 1938 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Callistopteris Copel. - 1938
 Cardiomanes C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Cardiomanes (C.Presl) Ebihara & K.Iwats - synonyme : Trichomanes subgen. Cardiomanes (C.Presl) Christ
 Cephalomanes C.Presl - 1843
 Cephalomanes subgen. Abrodictyum (C.Presl) K.Iwats - 1984 : voir Abrodictyum C.Presl
 Cephalomanes subgen. Callistopteris (Copel.) K.Iwats - 1984 : voir Callistopteris Copel.
 Cephalomanes subgen. Davalliopsis (Bosch) K.Iwats - 1984 : voir Trichomanes subgen. Davalliopsis (Bosch) Ebihara & K.Iwats
 Cephalomanes subgen. Macroglena (C.Presl) K.Iwats - 1984 : voir Abrodictyum subgen. Pachycheatum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Cephalomanes subgen. Nesopteris (Copel.) K.Iwats - 1984 : voir Crepidomanes subgen. Nesopteris (Copel.) Ebihara & K.Iwats
 Cephalomanes subgen. Pachychaetum (C.Presl) K.Iwats - 1984 : voir Abrodictyum subgen. Pachychaetum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Craspedoneuron Bosch – 1861 : voir Hymenophyllum subgen. Pleuromanes (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Craspedophyllum (C.Presl) Copel. - 1938  : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Crepidium C.Presl - 1843 : voir Crepidomanes subgen. Crepidomanes sect. Crepidium"'" (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Crepidomanes (C.Presl) C.Presl – 1851
 Crepidomanes subgen. Crepidium (C.Presl) K.Iwats - 1984 : voir Crepidomanes subgen. Crepidomanes section Crepidium (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Crepidomanes subgen. Crepidomanes - 2006
 Crepidomanes subgen. Microtrichomanes (Mett. ex Prantl) K.Iwats - 1984 : voir Hymenophyllum subgen. Sphaerocionium (C.Presl) Copel.
 Crepidomanes subgen. Nesopteris (Copel.) Ebihara & K.Iwats - 2006
 Crepidomanes subgen. Pleuromanes (C.Presl) K.Iwats - 1984 : voir Hymenophyllum subgen. Pleuromanes (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Crepidophyllum C.F.Reed - 1948 ; synonyme possible : Crepidomanes C.Presl (synonyme dans l'index GRIN uniquement)
 Crepidopteris Copel. - 1938 ; synonymes possibles : Crepidomanes C.Presl (synonyme dans l'index GRIN uniquement)
 Davalliopsis Bosch - 1861 : voir Trichomanes subgen. Davalliopsis (Bosch) Ebihara & K.Iwats
 Dermatophlebium C.Presl - 1851 ; voir Hymenophyllum Sm.
 Didymoglossum Desv. - 1827 ; synonyme possible : Trichomanes L. (synonyme dans l'index GRIN uniquement)
 Didymoglossum subgen. Chilodium C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum Didymoglossum subgen. Crepidium C.Presl- 1843 : voir Crepidomanes subgen. Crepidomanes section Crepidium (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Didymoglossum subgen. Didymoglossum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats – 2006 
 Didymoglossum subgen. Microgonium (C.Presl) Ebihara & K.Iwats – 2006
 Diploophyllum Bosch - 1861 : voir Hymenophyllum subgen. Diploophyllum (Bosch) Ebihara & K.Iwats
 Feea Bory – 1824 : voir Trichomanes  subgen. Feea (Bory) Ebihara & K.Iwats 
 Gonocormus Bosch - 1861 : voir Didymoglossum subgen. Didymoglossum section Gonocormus (Bosch) K.Iwats
 Habrodictyon C.Presl ex Bosch - 1861 : voir Abrodictyum C.Presl
 Hemicyatheon (Domin) Copel. -1938 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum ; synonyme : Hymenophyllum subgen. Hemicyatheron Domin
 Hemiphlebium C.Presl - 1843 : voir Didymoglossum subgen. Didymoglossum ; synonyme possible : Trichomanes subgen. Hemiphlebium (C.Presl) Bonap.
 Homoeotes C.Presl - 1848 : voir Trichomanes subgen. Trichomanes Hymenoglossum C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenoglossum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Hymenophyllum Sm. - 1793
 Hymenophyllum subgen. Amphipterum (C.Presl) Copel. - 1937 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum Hymenophyllum subgen. Apteropteris Copel. - 1938 : voir Hymenophyllum subgen. Sphaerocionium (C.Presl) Copel.
 Hymenophyllum subgen. Buesia C.V.Morton - 1932 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum Hymenophyllum subgen. Cardiomanes (C.Presl) Ebihara & K.Iwats – 2006
 Hymenophyllum subgen. Craspedophyllum C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Hymenophyllum subgen. Cycloglossum C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Hymenophyllum subgen. Diploophyllum (Bosch) Ebihara & K.Iwats – 2006
 Hymenophyllum subgen. Fuciformia Ebihara & K.Iwats – 2006
 Hymenophyllum subgen. Globosa Ebihara & K.Iwats – 2006
 Hymenophyllum subgen. Hemicyatheron Domin - 1913 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Hymenophyllum subgen. Hymenoglossum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats – 2006
 Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum - 2006
 Hymenophyllum subgen. Leptocionium (C.Presl)Christ - 1897 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Hymenophyllum subgen. Mecodium Copel. - 1938
 Hymenophyllum subgen. Meringium (C.Presl) Copel. - 1938 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Hymenophyllum subgen. Myriodon Copel. - 1937 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Hymenophyllum subgen. Myrmecostylum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats – 2006
 Hymenophyllum subgen. Pleuromanes (C.Presl) Ebihara & K.Iwats – 2006
 Hymenophyllum subgen. Rosenstockia (Copel.) R.M.Tryon & A.F.Tryon - 1981 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Hymenophyllum subgen. Sphaerocionium (C.Presl) Copel. - 1937
 Hymenophyllum subgen. Sphaerodium C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Hymenostachys Bory - 1825 ; voir Trichomanes subgen. Feea (Bory) Hook.
 Lacostea Bosch - 1861 : voir partiellement Trichomanes subgen. Lacostea (Bosch) Ebihara & K.Iwats et Cephalomanes C.Presl
 Lacosteopsis (Prantl) Nakaike - 1975 : voir Vandenboschia Copel. (une espèce dans le genre Crepidomanes (C.Presl) C.Presl)
 Lecanium C.Presl - 1843 ; synonyme : Trichomanes L.
 Lecanolepis Pic.Serm. - 1973 ; synonyme possible : Trichomanes L. (synonyme dans l'index GRIN uniquement)
 Leptocionium C.Presl – 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Leucomanes C.Presl - 1851 ; synonyme : Crepidomanes C.Presl
 Macroglena (C.Presl) Copel. - 1938 : voir Abrodictyum subgen. Pachycheatum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Maschalosorus Bosch - 1861 : voir Trichomanes subgen. Feea (Bory) Hook.
 Mecodium (Copel.) C.Presl ex Copel. - 1938 : voir Hymenophyllum subgen. Mecodium Copel.
 Meringium C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum 
 Microgonium C.Presl - 1845 : voir Didymoglossum subgen. Microgonium (C.Presl) Ebihara & K.Iwats - synonyme : Trichomanes L.
 Microtrichomanes (Mett. ex Prantl) Copel. - 1938 : voir principalement Hymenophyllum subgen. Sphaerocionium (C.Presl) Copel. mais aussi Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum (pour Microtrichomanes francii (Christ) Copel. ou Microtrichomanes johorense (Holttum) Copel. ou Microtrichomanes parvulum (Poir.) Copel.) ou encore Crepidomanes subgen. Crepidomanes section Crepidomanes (pour Microtrichomanes powellii (Baker) Pic.Serm. ou Microtrichomanes vitiense (Baker) Copel.)
 Mortoniopteris Pic.Serm. - 1977 ; synonymes possibles : Crepidomanes C.Presl (synonyme dans l'index GRIN uniquement) ou Trichomanes L. (synonyme dans l'index IPNI uniquement)
 Mulleria W.Schaffn. - 1872
 Myriodon (Copel.) Copel. - 1938 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum ; synonyme : Hymenophyllum subgen. Myriodon Copel.
 Myrmecostylum C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Myrmecostylum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Nesopteris Copel. - 1938 : voir principalement Crepidomanes subgen. Nesopteris (Copel.) Ebihara & K.Iwats mais aussi Callistopteris Copel. pour Nesopteris superba (Backh. ex Moore) Copel.
 Neuromanes Trevis. - 1851 : voir Trichomanes subgen. Trichomanes
 Neurophyllum C.Presl - 1843 : voir Trichomanes subgen. Trichomanes
 Odontomanes C.Presl - 1851 : voir Trichomanes subgen. Trichomanes
 Pachyloma Bosch - 1861 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum ; homonyme illégal du genre Pachyloma DC. de la famille des Mélastomatacées
 Phlebiophyllum Bosch - 1861 : voir Polyphlebium Copel. (unique espèce concernée : Phlebiophyllum venosum (R.Br.) Bosch)
 Pleuromanes C.Presl - 1851 : voir Hymenophyllum subgen. Pleuromanes (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Polyphlebium Copel. - 1938
 Pseudomecodium (K.Iwats) Satou – 1997 (non référencé dans l'index GRIN)
 Pteromanes Pic.Serm. - 1977 : voir Trichomanes subgen. Trichomanes
 Ptilophyllum Bosch - 1861 : voir Trichomanes subgen. Trichomanes (pour les subsections : Homoeotes Prantl, Lamellata Prantl, Sinuosa Prantl et la section Acarpacrium Prantl)
 Ptychomanes R.Hedw. - 1800 : voir Hymenophyllum Sm. (nouveau nom superflu du genre Hymenophyllum)
 Ptychophyllum C.Presl - 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Myrmecostylum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Pyxidaria Gled. - 1764 : voir Trichomanes L. (nouveau nom superflu du genre Trichomanes)
 Ragatelus C.Presl - 1843 : voir Trichomanes subgen. Trichomanes
 Reediella Pic.Serm. - 1970 : voir principalement Polyphlebium Copel. mais aussi Crepidomanes subgen. Credidomanes section Crepidium pour Reediella humile (G.Forst.) Pic.Serm. = Crepidomanes humile (G.Forst.) Bosch
 Rosenstockia Copel. - 1947 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Selenodesmium (Prantl) Copel. - 1938  : voir Abrodictyum subgen. Pachycheatum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Serpyllopsis Bosch - 1861 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Sphaerocionium C.Presl – 1843 : voir Hymenophyllum subgen. Sphaerocionium (C.Presl) C.Chr. pour les sections Pilosa C.Presl et Stellata  C.Presl et Hymenophyllum subgen. Globosa Ebihara & K.Iwats pour la section Glabra C.Presl
 Sphaerocionium subgen. Apteropteris (Copel.) K.Iwats - 1984 : voir Hymenophyllum subgen. Sphaerocionium (C.Presl) Copel.
 Taschneria C.Presl - 1851 : voir Crepidomanes subgen. Crepidomanes section Crepidomanes ; synonyme : Trichomanes L. (pour l'index IPNI uniquement)
 Tetralasma Phil. - 1860 (nom invalide) : voir Hymenophyllum subgen. Myrmecostylum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Trichomanes L. - 1753
 Trichomanes subgen. Achomanes C.Presl - 1851, redéfini par Conrad Vernon Morton en 1968 : voir différents genres et sous-genres selon les deux versions : Didymoglossum, Hymenophyllum subgen. sphaerocionium (Trichomanes procerum Fée), Trichomanes subgen. Trichomanes, Feea, Lacostea
 Trichomanes subgen. Cardiomanes (C.Presl) Christ - 1897 : voir Hymenophyllum subgen. Cardiomanes (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Trichomanes subgen. Cephalomanes (C.Presl) C.Chr. : voir Cephalomanes C.Presl
 Trichomanes subgen. Crepidomanes C.Presl - 1849 : voir Crepidomanes (C.Presl) C.Presl
 Trichomanes subgen. Davalliopsis (Bosch) Ebihara & K.Iwats – 2006
 Trichomanes subgen. Didymoglossum (Desv.) C.Chr. - 1906 : voir Didymoglossum Desv.
 Trichomanes subgen. Feea (Bory) Ebihara & K.Iwats – 2006
 Trichomanes subgen. Gonocormus (Bosch) C.Chr. - 1906 : voir Crepidomanes subgen. Crepidomanes section Gonocormus (Bosch) K.Iwats
 Trichomanes subgen. Hemiphlebium (C.Presl) Bonap. - 1897
 Trichomanes subgen. Lacostea (Bosch) C.Chr. - 1906
 Trichomanes subgen. Macroglena (C.Presl) C.Presl - 1848 : voir Abrodictyum subgen. Pachycheatum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Trichomanes subgen. Minora Prantl - 1875 : voir Crepidomanes subgen. Crepidomanes section Crepidomanes
 Trichomanes subgen. Pachychaetum C.Presl - 1843 : voir Abrodictyum subgen. Pachychaetum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Trichomanes subgen. Pleuromanes C.Presl- 1849 : voir Hymenophyllum subgen. Pleuromanes (C.Presl) Ebihara & K.Iwats
 Trichomanes subgen. Polyphlebium (Copel.) Allan - 1961 : voir Polyphlebium Copel.
 Trichomanes subgen. Serpyllopsis (Bosch) Christ - 1897 : voir Hymenophyllum subgen. Hymenophyllum
 Trichomanes subgen. Trichomanes – 2006
 Trichomanes subgen. Vandenboschia (Copel.) Allan - 1961 : voir Vandenboschia Copel.
 Trigonophyllum (Prantl) Pic.Serm. - 1977 ; synonyme possible : Trichomanes L. (synonyme dans l'index GRIN uniquement)
 Vandenboschia Copel. - 1938 - quelques espèces qui ont été versées dans ce genre sont maintenant classées dans les genres Crepidomanes C.Presl ou Polyphlebium Copel.
 Vandenboschia subgen. Lacosteopsis (Prantl) Ebihara & K.Iwats - 2006
 Vandenboschia subgen. Vandenboschia' - 2006

 Références 

 Atsushi Ebihara, Jean-Yves Dubuisson, Kunio Iwatsuki, Sabine Hennequin et Motomi Ito - A taxonomic revision of Hymenophyllaceae - Blumea N° 51, 2006 p. 220 à 280 Document téléchageable
 Boedyn K. B. - Les plantes du monde – vol. III - Paris : Hachette, 1969 – p. 359 à 361.
 Conrad Vernon Morton - The genera, subgenera, and sections of the Hymenophyllaceae - Bulletin of the United States National Museum - Contributions from de United States National Herbarium - Washington - Smithsonian Institution Press, 1968 Document téléchargeable
 William Jackson Hooker - Species filicum, vol. I - Londres : William Pamplin, 1856 - p. 144 à 150, + description des genres Hymenophyllum et Trichomanes Karel Bořivoj Presl - Hymenophyllaceae - Prague , 1843
 Karel Bořivoj Presl - Epimeliae botanicae : cum tabulis quindecim lithographicis – Prague : A. Haase , 1849 Numérisé sur Galica
 Georg Heinrich Mettenius - Über die Hymenophyllaceae - Abhandlungen der mathematisch-physischen Classe der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band VII.''- Leipzig : S. Hirzel , 1864  Numérisé sur Gallica

Liens externes 

 
 
 IPNI Hymenophyllaceae Link
 
 
 
 
 Portail des fougères (Michael Hassler - Allemagne - et Brian Swale - Nouvelle-Zélande -)

 
Famille de plantes (nom scientifique)